Warbende steht für:
 Warbende (Möllenbeck), Ortsteil der Gemeinde Möllenbeck, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Warbende (Nordwestuckermark), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg